6. Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe – międzynarodowe, multidyscyplinarne zawody dla sportowców-żołnierzy, które odbyły się od 2 do 11 października 2015 w południowokoreańskim Mungyeongu.

W zawodach, które uroczyście rozpoczęła prezydent Korei Park Geun-hye, wzięło udział ok. 8700 zawodników ze 110 krajów świata skupionych w CISM. Reprezentacja Polski liczyła 125 żołnierzy, wystartowała w 14 dyscyplinach. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Rosji łącznie 135 (w tym 59 złote, 43 srebrne oraz 33 brązowe).

Dyscypliny 
Zawody obejmowały 246 konkurencje w 24 dyscyplinach, po raz pierwszy rozegrano zawody w łucznictwie.

Przebieg zawodów

Polscy reprezentanci 

Polska po raz 6. uczestniczyła w letnich igrzyskach wojskowych. Reprezentacja Polski liczyła 125, wystartowała w 14 dyscyplinach. Największymi gwiazdami w polskiej ekipie byli maratończycy; u kobiet Iwona Lewandowska – zdobyła dwa złote medale, a u mężczyzn Marcin Chabowski – zdobywca złotego i srebrnego medalu.

Klasyfikacja medalowa 

Polska w Mungyeongu zdobyła 42 medali (10, 13, 19) i zajęła w klasyfikacji medalowej 5 miejsce..

Źródło:

Multimedaliści 
W sumie 163 sportowców zdobyło co najmniej dwa medale. Brazylijska zawodniczka Etiene Medeiros zdobyła łącznie 6 medali, 4 złote i 2 srebrne.

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia